Годфред Донса (; родился 7 июня 1996 года в Аккра, Гана) — ганский футболист, полузащитник клуба «Ени Малатьяспор». Выступал за национальную сборную Ганы.

Клубная карьера 
Донса начал заниматься футболом на родине, где его заметили скауты итальянского клуба «Палермо» и пригласили в команду. Летом 2013 года для получения игровой практики он был отдан в аренду в «Верону». 19 апреля 2014 года в матче против «Аталанты» Годфред дебютировал в итальянской Серии А, заменив во втором тайме Массимо Донати. Летом того же года Донса перешёл в «Кальяри». 19 октября в поединке против «Сампдории» он дебютировал за новую команду. 11 января 2015 года в матче против «Чезены» Годфред забил свой первый гол за «Кальяри».

Летом того же года он перешёл в «Болонью». 29 августа в поединке против «Сассуоло» Донса дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Ганы Донса принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против команд Австрии, Аргентины, Панамы и Мали.

Примечания

Ссылки 
 Tutto Calciatori profile 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»